Barnes může být:

příjmení osob
 viz Barnes (příjmení)

geografický název
 Barnes (Londýn) – část Londýna
 Barnes (Kansas) – sídlo v americkém státě Kansas
 Barnes County – okres v americkém státě Severní Dakota